Хаяла́р (, ) — гора, расположенная в южной части Симферопольского района, в 2 км от Симферополя и в 5 от Бахчисарайского района. Принадлежит к гряде Крымских гор. Высота вершины 510 метров над уровнем моря. Длина плоскогорья с севера-запада на юго-восток — 1.5 километра, ширина с северо-востока на юго-запад — 1 километр. Общая площадь плоскогорья около 1500 квадратных метров.

Топонимия 
Одно из упоминаний названия горы находится в книге известного топонимиста И. Л. Белянского. Топоним в переводе с крымскотатарского языка означает просто «скалы» («Хая́», «кая́» (qaya) — скала, «-лар» (-lar) — суффикс множественного числа)..

Геология 
Массив представляет собой классический карстовый район, так как гора характерно отличается отрицательными формами рельефа. Имеется несколько пещер, (c северо-западной стороны скалы у подножья, находится пещера Тильки-Коба ) и полостей. Особенность вершины: крупная скала разломлена процессами выветривания на несколько более мелких, выделенных стоящих вершин.

Флора и фауна 
На вершине и половине площади горы Хаялар фигурирует смешанный лес характеризующийся смешением хвойных и лиственных древесных пород, а склоны горы покрыты рощами сосны крымской.
В числе животных, обитающих на Хаялар, встречаются ежи, каменные куницы, белки, зайцы-русаки, мелкие грызуны, летучие мыши и другие виды млекопитающих. В лесу среди птиц — совы, дятлы, горлицы, синицы, сойки, воробьи, дрозды и прочие виды птиц. Из пресмыкающихся здесь водятся гадюки, ужи, полозы, ящерицы, в том числе и безногая — желтопузик. На утесах горы гнездятся кобчики.

Примечания 

Горные вершины Крымских гор